Hidroksiuracil se može odnositi:

 Barbiturna kiselina (6-hidroksiuracil)
 5-Hidroksiuracil, oksidovana forma citozina